Quattro in medicina (Doctor in the House) – film britannico del 1954 diretto da Ralph Thomas.
Dottori in allegria (Doctor in the House) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1969 al 1970.